L'aire urbaine de Carcassonne est une aire urbaine française centrée sur la ville de Carcassonne.

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Carcassonne remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent

La notion d'aire urbaine 
D'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaille dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-centre (ici, Carcassonne).

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Carcassonne remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Carcassonne est composée de 71 communes, situées dans l'Aude. Ses  habitants en 2012 font d'elle la  urbaine de France.

Ses pôles urbains sont l'unité urbaine de Carcassonne trois communes, l'unité urbaine de Villemoustaussou deux communes et l'unité urbaine de Conques-sur-Orbiel deux communes, selon le périmètre défini en 2010.

Communes 
Voici la liste des 71 communes françaises de l'aire urbaine de Carcassonne, selon le périmètre défini en 2010

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Histoire 

En 2017 le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de l'Aude

Carcassonne
Carcassonne
Aire urbaine de Carcassonne